Грудзень () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грудзень, Здзислав (1924—1982) — польский коммунистический политик, партийный руководитель Катовице, член Политбюро ЦК ПОРП в 1975—1980; младший брат Мечислава Грудзеня.
 Грудзень, Мечислав (1922—2010) — польский генерал, заместитель начальника Главного политуправления армии ПНР в 1968—1972; старший брат Здзислава Грудзеня.
 Грудзень, Юзеф (1939—2017) — польский боксёр лёгкой весовой категории.